Das Herreneinzel der US Open 1999 war ein Tenniswettbewerb in New York City.

Titelverteidiger war Patrick Rafter. Das Finale bestritten Todd Martin und Andre Agassi, welches Agassi in fünf Sätzen gewann. Dies war sein zweiter Triumph bei den US Open (nach 1994) und sein fünfter Grand-Slam-Titel insgesamt.

Setzliste

Hauptrunde

Viertelfinale, Halbfinale, Finale

Obere Hälfte

Obere Hälfte 1

Obere Hälfte 2

Obere Hälfte 3

Obere Hälfte 4

Untere Hälfte

Untere Hälfte 1

Untere Hälfte 2

Untere Hälfte 3

Untere Hälfte 4

Weblinks 
 Draw auf ATPWorldTour.com (englisch)
 Draw auf ITFtennis.com (englisch)

Herreneinzel
1999